Enturio puede referirse a:
 el nombre común de la planta Reseda alba; o
 el nombre común de la planta Reseda suffruticosa.